Сокращение ЦТС может означать:
 Цирконат-титанат свинца — вещество.
 «Цифровые телевизионные системы» — российское научно-производственное объединение.
 «Цифровые телефонные сети Юг» — более не существующая российская телекоммуникационная компания.
 ЦТС — позывной бывшей российской чартерной авиакомпании «Центр-Юг».